Příjmení Ljubimov (), přechýleně Ljubimovová (), má více nositelů: 

 Alexej Ljubimov (* 1944), ruský pianista
 Jurij Ljubimov (1917–2014), ruský divadelní režizér

Ruská příjmení